Квачахия — грузинская фамилия с мегрельскими корнями, распространенная на территории современной Абхазии

 Известные носители
 Квачахия, Владимир Михердович (1891 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Квачахия, Чоколи Ночоевич (1898—1972) — Герой Социалистического Труда.

Примечания